Tauras ist der litauische männliche Familienname folgender Personen:
 Olaf Tauras (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Algimantas Povilas Tauras (* 1933), litauischer Politiker, Mitglied des Seimas